Jana II. Navarrská ( Jeanne II de France, 28. ledna 1311 – 6. října 1349) byla navarrská královna z dynastie Kapetovců, majitelka bohatě iluminovaných Hodinek.

Život 

Narodila se jako jediná dcera Ludvíka X. a Markéty Burgundské. Janin otec Ludvík X. se stal francouzským králem po smrti svého otce roku 1314, v době kdy jeho žena Markéta byla již uvězněna za nevěru na hradě Gaillard. Zemřela příhodně na jaře roku 1315. Ludvík X. se rychle oženil s Klemencií Uherskou a v červnu roku 1316 náhle zemřel v důsledku nachlazení.

Jana trávila dětství na dvoře svého strýce Oda Burgundského. Po babičce Janě měla dědický nárok na hrabství Champagne a Navarru, kde nebylo na rozdíl od Francie dědictví podmíněné mužským pohlavím. Janina nevlastní matka byla v té době těhotná, regentem království se stal starší bratr mrtvého krále Filip Dlouhý. V červenci roku 1316 uzavřel regent Filip smlouvu s burgundským vévodou, v níž uznal dědický nárok Jany a případné další dcery Ludvíka X. na uvedená panství, s tím že Filip měl být regentem obou až do jejich sňatku. V listopadu se však narodil chlapec. Novorozeně bylo prohlášeno králem, ale vzápětí zemřelo.
Odo Burgundský nadále pokračoval v obhajobě dívčina dědictví a roku 1318 se oženil s Johanou, nejstarší dcerou krále Filipa. Johana měla dostat Champagne, pokud král nebude mít syna. Filip se syna nedočkal, zemřel roku 1322 a na trůn usedl mladší Karel IV. Urychleně se rozvedl se svou cizoložnou ženou Blankou a do své brzké smrti roku 1328 stihl uzavřít dvě další manželství. Ani Karel se následníka nedočkal, ale jeho třetí žena byla opět těhotná.

Regentem se do doby narození Karlova pohrobka stal Filip z Valois, vnuk krále Filipa III. a ženy byly úplně vyloučeny z dědění francouzského trůnu. Po narození děvčete se stal Filip z Valois králem. Kapetovci vymřeli po meči. Dalšími uchazeči byl Eduard III. Anglický, syn Isabely Francouzské a Filip z Évreux, Janin manžel. Není zcela jasné, kdy došlo k uzavření sňatku. Jsou uváděny roky 1318, 1328 a 1329.

Janino slíbené dědictví bylo až do roku 1328 ve správě synů Filipa IV., což by svědčilo pro sňatek roku 1328. Na jaře tohoto roku byla také Navarra oficiálně předána Filipovi z Évreux jakožto choti princezny Jany. Roku 1329 se mladý pár přestěhoval do Pamplony a 5. března 1329 došlo ke korunovaci. Champagne byla získána až roku 1336 za značnou úplatu francouzskému králi.

Filip Navarrský zemřel roku 1343 při účasti na reconquistě. Šipka jej zasáhla do krku. Jana jej přežila o celých šest let a je pohřbena v Saint-Denis. Na navarrský trůn usedl jejich syn Karel.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Genealogie
 Johanina pečeť

Kapetovci
Dynastie Évreux
Francouzské princezny
Navarrské infantky
Hraběnky z Angoulême
Hraběnky z Évreux
Oběti moru 14. století
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození 28. ledna
Narození v roce 1311
Úmrtí 6. října
Úmrtí v roce 1349
Ženy